Mercury:
 Mercury (автомобильная марка) — марка автомобилей Ford Motor Company, занимавшая нишу между дешёвыми автомобилями марки Ford и дорогими машинами марки Lincoln.
 Mercury Records — английская звукозаписывающая компания, сформированная в Чикаго в 1945 году. Филиал компании принадлежит Universal Music Group.
 Mercury — первая пилотируемая космическая программа США, 1961—1963 гг.
 Mercury (спортивная марка) — испанская компания занимающаяся производством спортивной одежды. Штаб-квартира расположена в Сарагосе.
 Mercury (компания) — российская компания, продавец предметов роскоши. Основана в 1994 году.
 Mercury (язык программирования) — язык логического программирования, альтернатива языку Пролог.
 Mercury (кристаллография) — программное обеспечения для визуализации кристаллической структуры.

См. также 

 Mercurial — кроссплатформенная распределённая система управления версиями.
  (значения)
  (значения)